Benue (staat); een staat van Nigeria
 Benue (rivier); een rivier in Kameroen en Nigeria
 Bénoué; een departement in de Kameroense provincie Nord